Der Israelische Fußballpokal (, Gvia HaMedina), auch als Staatspokal von Israel bezeichnet, ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Fußballwettbewerb des Landes. Der offizielle Wettbewerb kann auf eine Tradition bis auf das Jahr 1928 zurückblicken. Von 1922 bis 1948 hatte der Wettbewerb den Namen Palästina-Pokal. Nach der Unabhängigkeit Israels bekam er seinen heutigen Namen. Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die am Ligaspielbetrieb teilnehmen. Der Wettbewerb wird im einfachen Pokalmodus ohne Rückspiel abgehalten.

Maccabi Tel Aviv ist Rekordgewinner mit 24 Pokalsiegen. Der Pokalsieger von 2003 Hapoel Ramat Gan war bislang der einzige unterklassige Verein der den israelischen Staatspokal gewinnen konnte.

Inoffizieller Pokalwettbewerb 
Von 1922 bis 1927 fand der Wettbewerb noch inoffiziell statt und wird vom IFA nicht anerkannt.

 1922: Lancashire Brigade (Haifa)
 1923: Royal Air Force (Ramla)
 1924: Royal Air Force (Ramla)
 1925: Royal Air Force (Ramla)
 1926: Royal Air Force (Ramla)
 1927: Royal Air Force (Ramla)

Die Endspiele im Überblick 

* Gewinner des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 rsssf.com: Endspiele im Staatspokal von Israel
 eng.football.org.il: Siegerliste auf der Homepage des IFA (englisch)

Fußnoten 

Pokal